Ku-čcheng je čínské místopisné jméno, které může označovat:

 Ku-čcheng (Che-pej) – okres v městské prefektuře Cheng-šuej v provincii Che-pej;
 Ku-čcheng (Chu-pej) – okres v městské prefektuře Siang-jang v provincii Chu-pej;
 Ku-čcheng (Jün-nan) – městský obvod v městské prefektuře Li-ťiang v provincii Jün-nan.